″Landtagswahlkreis 48 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Breisgau (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Donaueschingen (1956 bis 1972)

in Hessen:
 Wahlkreis Groß-Gerau II (seit 1983)
 Wahlkreis 48 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 48 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Lüneburg-Land (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Elbe (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Nienburg-Nord (2003)
 Landtagswahlkreis Bückeburg (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Wietze (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Krefeld I – Viersen III (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Krefeld II (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf IV (2000)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf V (1966 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Rhein-Wupper-Kreis-West-Leverkusen (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Unterer Rhein-Wupper-Kreis (1947 bis 1954)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Pirmasens (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1 (seit 2014)
 Wahlkreis Dresden 6 (2004–2009)
 Wahlkreis Weißeritzkreis (1994 und 1999)
 Wahlkreis Dresden, Land I (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Naumburg (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Sangerhausen I (1990)